Whenever you need me (Piet Veerman), een lied van Piet Veerman uit 1988
 Whenever you need me (T'Pau), een lied van T'Pau uit 1991
 Whenever you need me (Infernal), een lied van Infernal uit 2008